New Arrival — музичний альбом гурту A*Teens. Виданий 28 січня 2003 року лейблом Universal Music. Загальна тривалість композицій становить 46:10. Альбом відносять до напрямку поп / європоп.

Список пісень 
 Floorfiller 3:13
 Have a little faith in me 3:01
 Shame shame shame 2:52
 Let your heart do all the talking 3:24
 A perfect match 3:00
 The letter 2:55
 Cross my heart 3:35
 In the blink of an eye 3:30
 School`s out 3:02
 Closer to perfection 3:10
 Shangri-la 3:14
 One night in Bankok 3:31
 Can`t help falling in love 3:05
 Heartbreak lullaby 4:08

Посилання 
 Allmusic огляд 

Альбоми A*Teens
Музичні альбоми 2003
Англомовні музичні альбоми